El torneig de Munic 2010, oficialment conegut com a BMW Open 2010, és una competició tennística professional que es juga sobre terra batuda i està inclosa en les sèries 250 de l'ATP. La 95a edició del torneig es va celebrar entre l'1 i el 9 de maig del 2010 a MTTC Iphitos de Munic, Alemanya.

Quadre individual masculí

Quadre doble masculí

Enllaços externs 
 Web oficial  
 Quadre individual masculí 
 Quadre doble masculí 

2010
ATP World Tour 2010